— посёлок в Японии, находящийся в уезде Кума префектуры Кумамото.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Кюсю в префектуре Кумамото региона Кюсю. С ним граничат город Эбино, посёлки Нисики, Тараги и село Сагара.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается Fagus crenata, цветком — калужница болотная, птицей — полевой жаворонок.

Примечания

Ссылки 
 
 

Посёлки префектуры Кумамото